Urz steht für:
 Urz (Kamtschatka), Nebenfluss der Kamtschatka in Russland

URZ steht für:
 Universitätsrechenzentrum, siehe Rechenzentrum
 Unternehmensrechenzentrum, siehe Rechenzentrum
 Uruzgan Airport (IATA-Code), Flughafen im Khas Urozgan District, Provinz Urusgan, Afghanistan

urz steht für:
 Uru-eu-wau-wau (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung